Het seizoen 1990/91 was het zesde seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de winnaar van de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Het was voor het eerst dat slechts vijf clubs aan de play-off deelnamen, de voorbije seizoenen werden namelijk twee clubs uit de Serie A2 toegevoegd. Titelverdediger SP La Fiorita degradeerde na het behalen van de negende plaats. SP Tre Fiori won de finale van de nacompetitie en pakte hierdoor zijn tweede landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SS Juvenes nam als winnaar van de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Topscorers

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1990/91